Australasian Championships 1908 var en tennisturnering, der blev spillet udendørs på græsbaner. Det var den fjerde udgave af Australasian Championships, som senere udviklede sig til den nuværende grand slam-turnering Australian Open. Mesterskaberne blev spillet i Double Bay i Sydney, Australien i perioden 7. - 12. december 1908, og Sydney var værtsby for mesterskabet for første gang.

Der blev spillet to mesterskabsrækker: herresingle og herredouble. Herresingletitlen blev vundet af Fred Alexander fra USA, som i finalen besejrede australieren Alfred Dunlop med 3–6, 3–6, 6–0, 6–2, 6–3, og som dermed vandt den eneste herresingletitel i karrieren ved Australasian Championships. Herredoublemesterskabet blev vundet af de to single-finalister, som sammen vandt over australieren Granville Sharp og newzealænderen Tony Wilding i finalen med 6–3, 6–2, 6–1.

Resultater

Herresingle 

Herresingleturneringen havde deltagelse af 15 spillere og blev vundet af Fred Alexander fra USA, som i finalen besejrede australieren Alfred Dunlop med 3–6, 3–6, 6–0, 6–2, 6–3, og som dermed vandt den eneste herresingletitel i karrieren ved Australasian Championships. Han var samtidig den første amerikaner, der vandt en titel ved de australasiatiske mesterskaber.

Herredouble 
Herredoublemesterskabet blev vundet af de to single-finalister, Fred Alexander og Alfred Dunlop, som sammen vandt over australieren Granville Sharp og newzealænderen Tony Wilding i finalen med 6–3, 6–2, 6–1. Både Alexander og Dunlop vandt dermed herredoubletitlen for første og eneste gang i deres karrierer.

Kilder / eksterne henvisninger 
 Australian Open 
 Australian Open - Results Archive - 1908 Men's Singles  
 Australian Open - Results Archive - 1908 Men's Doubles  
 Tennis Archives - Australian Open 1908

Noter 

Australian Open
Tennis i 1908